Mini World — дебютный студийный альбом французской певицы Индилы, изданный 24 февраля 2014 года. Продюсером альбома стал французский продюсер и музыкант камбоджийского происхождения . Сразу же после выхода альбом возглавил французский iTunes-чарт. Первым синглом с альбома стала песня «Dernière danse», которую в музыкальном плане сравнивают с композицией «Parce que tu crois» Шарля Азнавура. Сингл вышел 4 декабря 2013 года. Следующим синглом стал «Tourner dans le vide», изданный 11 апреля 2014 года. Далее последовали синглы «S.O.S» (19 мая 2014), «Run Run» (23 августа 2014) и «Love story» (24 ноября 2014).

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2014 года
Альбомы на французском языке
Альбомы Франции
Награждённые музыкальные альбомы